Eryx může znamenat:

 Eryx (hora) – hora na severozápadě Sicílie, na jejímž vrcholu leží město Erice
 Eryx (město) – starodávné řecké město na západě Sicílie u stejnojmenné hory Eryx, dnešní název Erice
 Eryx (mytologie) – postava z řecké mytologie
 ERYX – protitanková řízená střela
 Eryx – rod hadů (hroznýšek)
 Eryx jaculus – neboli hroznýšek turecký